Хельвес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 8 км². Население — 9244 человека (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio Oficial del Ayuntamiento
 Puerto Gelves
 Gelves
 Información de Gelves

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи